

Localidades
Estados Unidos
Eagle (Alasca)
Eagle (Colorado)
Eagle (Idaho)
Eagle (Michigan)
Eagle (Nebraska)
Eagle (Wisconsin)

Cinema e TV
 The Eagle (1925), filme com Rodolfo Valentino
 The Eagle (2011), filme com Channing Tatum e Jamie Bell
 The Eagle (telessérie), produção dinamarquesa

Outros usos
Eagle (cratera)
 Eagle (revista), publicação de HQ britânica 
 "Eagle" (canção de ABBA)
 "Eagle" (canção de Gamma Ray)
 Eagle, personagem da série Street Fighter
 Eagle (automóveis), marca de americana de automóveis
 Eagle, canal do Youtube feito por Eagle e Neox